Alexander von Schönburg ist der Name folgender Personen:

 Alexander Graf von Schönburg-Glauchau (* 1969), deutscher Journalist und Autor
 Alexander von Schönburg-Hartenstein (1826–1896), Vizepräsident des Herrenhauses des österreichischen Reichsrats